Андреа Джегер була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Беттіна Бюнге виграла титул, перемігши у фіналі Еву Пфафф з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Трейсі Остін (чвертьфінал)
  Пем Шрайвер (чвертьфінал)
  Гана Мандлікова (1-ше коло)
  Венді Тернбулл (півфінал)
  Сільвія Ганіка (фінал)
  Беттіна Бюнге (переможниця)
  Барбара Поттер (1-ше коло)
  Міма Яушовець (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1983 Virginia Slims of California Draw

1983
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983